Бау может означать:
 Бау —  духовой инструмент.
 Бау — древнее шумерское божество.